Эльжбета Евфимия Радзивилл, урожденная Вишневецкая (  г. —  ) — представитель магнатского и княжеского рода, известный меценат . Жена великолитовского государственного деятеля Николая Христофора Радзивилла Сиротки. Основательница первого женского католического монастыря в Несвиже на территории Великого княжества Литовского.

Биография

Происхождение 
Она происходила из влиятельного рода князей Вишневецких. Она была дочерью воеводы Брацлава и Волыни Андрея Вишневецкого. (ок. 1528—1584 ) и его жена Евфимия Вербицкой ( 1539—1589 ). Были сестры Анна, Софья и Александра.

Описание жизни 
Получила хорошее домашнее образование.

В 15 лет (в 1584 г.) она потеряла отца. От него она унаследовала городок и имение Дзеравное в Минском повете с имениями ( принадлежали Хотова, Деражное и Острава), имение Патеки в Новогрудском повете, имение Жодзское с имениями в Ошмянском повете.

По решению матери 24 ноября 1584 года она стала женой князя Николая Христофора «Сиротки» Радзивилла. Одновременно с женитьбой в Вишневке Эльжбета приняла католицизм. После этого она переехала в Несвиж — имение мужа. Брак оказался довольно удачным — Эльжбета стала не только любимой, но и советницей М. Радзивилла.

Благодаря родительскому наследству она развила значительное меценатство, поддерживая строительство костёлов, школ, издание книг. Образовал культурный кружок в Несвиже. Его деятельность была направлена на поддержку католической церкви. За ум и обаяние Эльжбету Радзивилл прозвали «несвижской царицей Савской».

В 1590-1595 годах на ее собственные средства в Несвиже был построен первый бенедиктинский монастырь в Великом княжестве Литовском. Здесь она была похоронена вместе с двумя своими дочерьми — Кристиной и Екатериной (после того, как их прах был перенесен в склеп иезуитского костёла ).

В своем завещании она выделила бернардинцам 1200 копеек литовских грошей на строительство церкви и монастыря в Несвиже  . Участвовал в строительстве церкви в Деражном.

Эльжбета Евфимия скончалась в Бяло-Подляске или Несвиже 9 ноября 1596 года. Похоронена в склепе Несвижской иезуитской костёле 10 декабря 1596 года.

Семья 
В 1584 году они обвенчались с Николаем Христофом Радзивиллом Сироткой.

В браке родилось 6 сыновей и 3 дочери:

 Ян Ежи Радзивилл ( 1588—1625 ), ординат несвижский, кастелян Троцкого
 Эльжбета Радзивилл (1585—1618), муж с 1603 года люблинского воеводы Гавриила Тенчинского (1572—1617) 
 Альбрехт Владислав Радзивилл (1589-1636), ординат Несвижский, кастелян Троцкого и Виленского
 Кристоф Николай Радзивилл (1591-1607)
 Николай Радзивилл
 Жигимонт Кароль Радзивилл (1591-1642), ординатор Несвижский, Новогрудский воевода
 Александр Людвик Радзивилл (1594-1654), ординат несвижский, великий маршал Литвы и Полоцкий воевода
 Екатерина Радзивилл (1593-1600)
 Кристина Радзивилл (1593-1599)

Ссылки и литература 

 РАДЗИВИЛЛ ) 
 Вишневецкая, Эльжбета Евфимия (1569—1596)

Примечания 

Радзивиллы
Вишневецкие
Похороненные в Несвиже
Умершие в Несвиже
Умершие в Бяле-Подляской
Умершие в 1596 году
Умершие 9 ноября
Википедия:Страницы с неоднозначными геоцепочками
Родившиеся в 1569 году
Страницы с непроверенными переводами